Sweet Home Alabama (nummer), single uit 1974 van Lynyrd Skynyrd
 Sweet Home Alabama (film), komedie uit 2002 met Reese Witherspoon